Nozze di Cana (Tramutazione dell'acqua in vino) – episodio biblico, primo miracolo, conosciuto col nome della circostanza nuziale in cui ebbe luogo
 Nozze di Cana – dipinto di Duccio di Buoninsegna, del 1308-1311, conservato nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena
 Nozze di Cana – dipinto di Paolo Caliari detto il Veronese, del 1563, conservato al museo del Louvre di Parigi
 Nozze di Cana – dipinto di Luca Giordano, del 1663, conservato presso la Certosa di San Martino a Napoli
 Nozze di Cana – dipinto di Hieronymus Bosch, del 1516, conservato nel Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam
 Nozze di Cana – dipinto di Giotto, del 1303-1305 circa, conservato nella Cappella degli Scrovegni a Padova
 Nozze di Cana – dipinto di Marco d'Oggiono, del 1519-1522, conservato nella Pinacoteca del Castello Sforzesco a Milano